Otto-Glöckel-Schule (benannt nach Otto Glöckel) steht für:
 Otto-Glöckel-Schule Groß-Enzersdorf
 Otto-Glöckel-Schule St. Pölten
 Otto-Glöckel-Schule Wiener Neustadt
 Otto-Glöckel-Schule Linz
 Otto-Glöckel-Schule Wien in Hietzing